Pleasant Hills ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Pleasant Hills (Delaware)
 Pleasant Hills (Louisiana)
 Pleasant Hills (Maryland)
 Pleasant Hills (Massachusetts)
 Pleasant Hills (Ohio)
 Pleasant Hills (Pennsylvania)
 Pleasant Hills (Tennessee)

in Australien:
 Pleasant Hills (New South Wales)

in Kanada:
 Pleasant Hills (Nova Scotia)

Siehe auch:
 Pleasant Hill